Jula kan syfta på:

 Jula AB – en butikskedja, tidigare även ett postorderföretag
 Jula – ett mandespråk som talas i Västafrika, se dioula 
 Dioula (folk) – en etnisk folkgrupp
 Jula BK – en fotbollsklubb i Ullervad
 Jula, Mariestads kommun – en småort i Utby socken i Mariestads kommun